Cortier ist der Familienname folgender Personen:

 Maurice Cortier (1879–1914), französischer Afrikaforscher
 Véronique Cortier, französische Mathematikerin und Informatikerin